Leofgar est un nom anglo-saxon porté par :
 Leofgar (mort vers 1026), évêque de Lichfield ;
 Leofgar (mort en 1056), évêque de Hereford.